Paramytha – miasto na Cyprze
 Paramytha – rodzaj wieloszczetów

Przypisy